Acate – comune italiano
Acate – uno dei compagni di Enea
Acate – asteroide

Pagine correlate
Achates